

Cinema
 S.O.S. – film diretto da William Buckley (1917)
 S.O.S. – film diretto da Thomas Robsahm (1999)

Codici 
 SOS – codice valutario ISO 4217 dello Scellino somalo, valuta della Somalia

Geografia 
 Sos – comune del Lot e Garonna, Nuova Aquitania, Francia
 Sos del Rey Católico – comune della provincia di Saragozza, Aragona, Spagna

Musica 
 SOS – singolo del gruppo musicale finlandese Stratovarius
 S.O.S. – singolo degli ABBA del 1975
 S.O.S. – singolo degli ABC del 1984
 S.O.S. – traccia dell'album Doctor FeelGood dei Mötley Crüe del 1989 il cui acrostico è Same Ol' Situation
 SOS – album dei Morgana Lefay del 2000
 SOS – singolo di Rihanna del 2006
 S.O.S. – singolo tratto dall'album The Jonas Brothers dei The Jonas Brothers del 2007
 S.O.S. – EP di Baby K del 2008
 S.O.S. – album di Gatto Panceri del 2009
 SOS – canzone dei Silverstein del 2012
 SOS – singolo di Avicii del 2019
 SOS – album di SZA del 2022

Religione 
 S.O.S. – Suore dell'Assistenza Sociale sotto il Patrocinio di Sant'Antonio
 S.O.S. – Suore Orsoline di San Girolamo

Televisione 
 S.O.S. – episodio della seconda stagione di Lost

Altro 
 SOS – segnale di richiesta di soccorso in codice Morse
 SOS – associazione organizzatrice del Live Earth
 SOS – tecnologia di realizzazione di circuiti integrati
 Suisse-Occidentale-Simplon – compagnia ferroviaria svizzera
 SOS Villaggi dei Bambini – associazione ONLUS SOS Italia che si occupa di adozioni a distanza e programmi di sostegno familiare
 Squadre operative di supporto – unità antiterrorismo dell'Arma dei carabinieri. * Squadron Officer School – ente addestrativo militare della Air University (United States Air Force)
 Segnalazione di Operazione Sospetta – procedura bancaria